Spinner steht für:

 Spinner (Beruf), ehemaliger handwerklicher Beruf
 Spinner (Köder), Kunstköder im Angelsport
 Spinner (Luftfahrt), aerodynamische Verkleidung eines Propellers oder Triebwerkes
 Spinner (Unternehmen), deutscher Elektronikbauteile-Hersteller
 Spinner, radkappenähnliche Felgenaufsätze, siehe Spinning Wheels
 Fidget Spinner, Handkreisel, ein Spielzeug
 einige Schmetterlingfamilien, siehe Systematik der Schmetterlinge

Spinner ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Spinner (1948–2009), Schweizer Diplomat
 Christoph Spinner (* 1984), deutscher Mediziner
 Edwin George Spinner (1938–2018), englischer Palynologe
 Esther Spinner (* 1948), Schweizer Schriftstellerin
 Francis E. Spinner (1802–1890), US-amerikanischer Politiker
 Günter Spinner (* 1972), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Helmut F. Spinner (* 1937), deutscher Philosoph
 Kaspar Spinner (Anglist) (* 1929), Schweizer Anglist und Hochschullehrer
 Kaspar H. Spinner (* 1941), Schweizer Germanist und Fachdidaktiker
 Leopold Spinner (1906–1980), österreichisch-britischer Komponist und Herausgeber
 Sonja Stettler Spinner (* 1969), Schweizer Fußballspielerin
 Tony Spinner (* 1963), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Werner Spinner (* 1948), deutscher Manager, ehemaliger Präsident des 1. FC Köln

 Wilfried Spinner (1854–1918), Schweizer Missionar

Siehe auch:
 The Spinners (US-Soul-Gruppe)
 Spinnerin am Kreuz (Begriffsklärung)
 Spinnen (Begriffsklärung)
 Spinne (Begriffsklärung)